Die 9. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Lausanne, Schweiz, vom 22. bis zum 28. Mai 1995 im Patinoire de Malley statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Qualifikation 
Zum Erreichen des Hauptfeldes mussten 10 Doppel in die Qualifikation.

 Grant Walker / Tammy Jenkins –  Nedelcho Kessov / Dobrinka Smilianova: 15:10, 15:4 
 Mike Beres / Robbyn Hermitage –  Ernesto García / Esther Sanz: 15:11, 15:11
 Robbert de Kock / Santi Wibowo –  Pavel Uvarov / Nadezhda Chervyakova: 14:18, 15:13, 15:11
 Sandiarto / Sri Untari –  Mikhail Korshuk / Vlada Chernyavskaya: 18:14, 15:8
 Ian Pearson / Joanne Davies –  José Antonio Iturriaga / Lorena Blanco: 15:9, 15:8

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Endrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5EA93ACA-DA23-411C-884A-BAF62783F0F4

1995 Mixed
Weltmeisterschaft 1995
Weltmeisterschaft 1995/Mixed